АЦ — аббревиатура, которая может означать:

 Административный центр
 Автомобильная цистерна — например: АЦ-4-150 на базе автомобиля ЗИС-150
 АЦ-40 (131) мод. 137 — пожарная автоцистерна на шасси полноприводного грузового автомобиля ЗИЛ-131
 Авиационный центр — например: Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки лётного состава им. В. П. Чкалова
 Анциркулейтед